Plaats in Indonesië
 Gunungrejo (Kedungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Gunungrejo (Singosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Gunungrejo (Way Ratai), een plaats in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung

Zie ook 
 Gunung Rejo, doorverwijspagina